Olympiakos kan henvise til

 Olympiakos CFP – en sportsklub med adskillige sportsgrene i Piræus, Grækenland
 Olympiakos F.C. – fodboldklubben under Olympiakos CFP, også kendt som Olympiakos Piræus
 Olympiakos B.C. – Basketballklubben under Olympiakos CFP
 Olympiakos S.C. – Volleyballklubben under Olympiakos CFP
 Olympiakos Vandpoloklub – Vandpoloklubben under Olympiakos CFP
 Olympiakos Nicosia – en sportsklub på Cypern
 Olympiakos Volos – en sportsklub i den græske by Volos